Родился 5 августа 1941 г. в Волгограде, в семье рабочих. В 1967 г. окончил Минский медицинский институт. В течение 10 лет находился в рядах Советской армии в должности дермато-венеролог МСБ мотострелковой дивизии. В течение 10 лет был ассистентом кафедры дермато-венерологии Минского медицинского института.

Доктор медицинских наук, академик Российской и Европейской академии естественных наук, профессор народной медицины, врач высшей категории, профессор кафедры фитотерапии Института восточной медицины Российского университета дружбы народов, директор Института фитотерапии.

Автор 983 научной публикации в России и за рубежом, в том числе 26 патента и 127 монографий по актуальным вопросам фитотерапии, фитофармакологии и истории медицины.

Основное научное направление: разработка и внедрение системы фитотерапии и фитореабилитации при хронических заболеваниях.
Основное внимание уделяется разработке средств лечения и оздоровления пациентов с вирусным гепатитом В и С, псориазе, рассеянном склерозе, гриппе или заболеваний предположительно вирусной природе (дерматоз Дюринга, витилиго, эндометриоз, хламидиоз, рак и др.).
Проф. В. Ф. Корсуном совместно с Институтом микробиологии и эпидемиологии Республики Беларусь экспериментально (В. И. Вотяков, А. В. Станевич) и клинически доказана ретровирусная природа псориаза при введении экстракта кожи больных псориазом при рождении морским свинкам. Результаты экспериментов были доложены в Москве на заседании Проблемной комиссии по медленно текущим вирусным инфекциям (1987 г.) и представлены в Нобелевский комитет в 2015 г. по номинации «физиология и медицина».
В. Ф. Корсун при участии Центра социальной помощи детям и подросткам Комитета образования г. Москвы участвовал в выполнении программ «Дети России», «Здоровье Москва», Всероссийской программы «Укрепление здоровья в школе» на базе 12 областей России и Республики Татарстан.
За разработку новых эффективных методов в области лечения хронических заболеваний проф. В. Ф. Корсуну присуждена почётная премия В. Вернадского, серебряная медаль И. П. Павлова, золотая медаль ВВЦ, а также диплом «За личный вклад в дело интеграции традиционной медицины и государственной системы здравоохранения РФ».
В последнее время В. Ф. Корсун участвует в подготовке и аттестации врачей, фармацевтов и целителей по клинической фитотерапии и российскому травничеству на базе Российского университета дружбы народов и профессиональной медицинской ассоциации специалистов традиционной и народной медицины.
Проф. В. Ф. Корсун в течение 20 лет проводит большую педагогическую работу, работая профессором кафедры «Фитотерапия» на базе Российского университета дружбы народов для жителей России, Украины, Беларуси, Таджикистана, США, Китая, Сербии, Боснии и Герцоговины, Чехии, Греции, Литвы, Латвии.
Среди общественных нагрузок В. Ф. Корсуна можно отметить:
 Член экспертной комиссии Комитета по охране здоровья Государственной Думы Российской Федерации по традиционной медицине; •

 Член Диссертационного совета по аллергологии, иммунологии и дерматологии РУДН; •

 Член Президиума Российской ассоциации народной медицины; •

 Главный редактор международного научно-практического журнала «Практическая фитотерапия»; •

 Член редакционного Совета журналов «Рефлексотерапия и комплементарная медицина», «Дневник Казанской медицинской школы», «Американский журнал истории фармации». •

 Руководитель Коллегии фитотерапевтов и травников Российской ассоциации народной медицины;

Врачи СССР
Военные врачи СССР
Родившиеся 5 августа
Родившиеся в 1941 году